Le Choc du futur (Future Shock) est un livre d'Alvin Toffler paru en 1970.
 Future Shock est une chanson de Stratovarius sortie en 1988.
 Future Shock est un album de Gillan sorti en 1981 ;
 Future Shock est un album de Herbie Hancock sorti en 1983 ;
  est un film d'Alex Grasshoff sorti en 1972 ;
 Future Shock est un film d'Eric Parkinson sorti en 1993.